Fickel ist der Familienname folgender Personen:
 Florian Fickel, deutscher Filmproduzent und Hörbuchautor
 Gerhard Fickel (1920–1990), deutscher Mediziner und Abgeordneter der Volkskammer
 Norman Fickel (* 1963), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Ulrich Fickel (* 1941),  deutscher Pädagoge und Politiker

Fickel steht für:
 deutscher Name der estnischen Gemeinde Vigala